47-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 29 листопада до 27 грудня 1979 року в Мінську.

Турнірна таблиця

Посилання 
 47th USSR Championship, Minsk 1979

Чемпіонати СРСР із шахів
1979 у шахах
Листопад 1979
Грудень 1979